Santé – singel Stromae’a

Zobacz też 
 la Santé – więzienie w Paryżu
 Shimano Santé – grupa osprzętu firmy Shimano